Marius Valinskas – cestista lituano
 Paulius Valinskas – cestista lituano